Tadeusz Jedynak – generał WP
 Tadeusz Jedynak – działacz „Solidarności”
 Tadeusz Jedynak – muzykant ludowy z okolic Przysuchy (radomskie)